new — новий з англійської
 new (C++)